Il singolare dell'East West Bank Classic 1998 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1998.

Monica Seles era la detentrice del titolo, ma ha perso in semifinale contro Lindsay Davenport.

Lindsay Davenport ha battuto in finale 4–6, 6–4, 6–3 Martina Hingis.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Martina Hingis (finale)
  Lindsay Davenport (campionessa)
  Arantxa Sánchez-Vicario (semifinali)
  Monica Seles (semifinali)

 Nathalie Tauziat (quarti di finale) 
 Irina Spîrlea (secondo turno) 
 Sandrine Testud (secondo turno) 
 Nataša Zvereva (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

East West Bank Classic 1998